Олександр Михайлович Єлесін  — російський хокеїст, захисник, олімпійський медаліст. Виступає за ярославський «Локомотив» у КХЛ.

Статистика

Клубна статистика

Міжнародна статистика

Примітки

Посилання 
 

Російські хокеїсти
Гравці збірної Росії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2022
Російські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Хокеїсти «Локомотива» (Ярославль)
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Амура»